Чарльз Сидней Аткин (; ) — английский и британский хоккеист на траве, защитник. Олимпийский чемпион 1920 года.

Биография 

Чарльз Аткин родился 26 февраля 1889 года в британском городе Шеффилд.

Учился в колледже Мальборо, где начал играть в хоккей на траве, но не пробился в сборную. Поступил в колледж Кайуса в Кембридже, играл на позиции правого защитника за университетскую сборную.

Работал врачом в больнице святого Варфоломея. В это время выступал за «Бекенхэм» и сборную Кента. В 1913 году дебютировал в сборной Англии.

Участвовал в Первой мировой войне. Был капитаном медицинской службы Королевской армии Великобритании.

По окончании войны продолжил начатую его прадедом врачебную династию и занялся медицинской практикой в Шеффилде.

В 1920 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Антверпене и завоевал золотую медаль. Играл на позиции левого защитника, провёл 1 матч, мячей (по имеющимся данным) не забивал.

В 1921 году провёл восьмой и последний в карьере матч за сборную против Ирландии.

Помимо хоккея на траве увлекался другими видами спорта. В течение многих лет играл в теннис за «Халламшир», занимался рыболовством и охотой.

Умер 9 мая 1958 года в Шеффилде.

После смерти Аткина его медицинскую династию продолжил сын.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Хоккеисты на траве Англии
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1920 года
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Врачи Великобритании
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве
Игроки мужской сборной Великобритании по хоккею на траве
Теннисисты Великобритании